Ark může být:

 Ark (album, The Animals) – album skupiny The Animals z roku 1983
 Ark (album, Brendan Perry) – album hudebníka Brendana Perryho z roku 2010
 Ark (britská skupina) – britská hudební skupina
 Ark (norská skupina) – norská hudební skupina
 The Ark – švédská hudební skupina
 Ark: Survival Evolved – počítačová hra